Dnyapro, a Dnyeper folyó belarusz neve
 Dnyapro, fehérorosz labdarúgócsapat